Aulattivik kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Aulattivik, Nunavut (Pond Inlet), ö, tidigare Curry Island, 
 Aulattivik, Nunavut (Foxe Channel), ö, tidigare Georgina Island,